Ramon Vilaró Giralt (Vic, 1945), periodista, escriptor i documentalista català
 Ramon Vilaró i Massaguer (Girona, 1953), empresari gironí del sector del joc i oci, vinculat a l'empresa CODERE
 Ramon Vilaró i Galceran (Guissona, 1897 - Rubí, 1967), veterinari català